Кунды — село в Лакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет «Кундынский»».

Географическое положение 
Село расположено в 12 км к северо-востоку от районного центра — села Кумух.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лакского района